Le  se réfère :
 au mont Chauve au Canada ;
 au mont Chauve, une appellation du Golgotha, à Jérusalem :
 voir également  :
 au mont Chauve, situé dans la commune d'Aspremont (Alpes-Maritimes) dans le Sud-Est de la France :
 au fort construit sur ce mont : le fort du Mont-Chauve ;
 au mont Chauve, un inselberg culminant à  d'altitude en Guyane.